Tchaj-an může být:

 Tchaj-an – městská prefektura v čínské provincii Šan-tung
 Tchaj-an (okres) – okres v čínské provincii Liao-ning
 Tchaj-an (Miao-li) – obec v okrese Miao-li na Tchaj-wanu